Лайтяу:

 Лайтяу (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Лайтяу (місто) — місто, столиця провінції Лайтяу